100 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 9 sierpnia, półfinał 10 sierpnia, a finał konkurencji 11 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Złoty medal zdobyła Lisbeth Trickett z Australii, bijąc w finale swój rekord życiowy oraz rekord Australii i Oceanii (56,73). Czas, który uzyskała był o 0,12 s wolniejszy od rekordu świata ustanowionego przez Holenderkę Inge de Bruijn na igrzyskach olimpijskich w Sydney osiem lat wcześniej. Srebro z czasem 57,10 wywalczyła Christine Magnuson ze Stanów Zjednoczonych. Drugi medal dla Australii w tej konkurencji otrzymała Jessicah Schipper, która była trzecia i uzyskała czas 57,25.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem motylkowym kobiet